

Patronyme 

 Álvaro Bautista (1984 - ), pilote espagnol de vitesse moto ;
Cristina Bautista (?-2019), leader du peuple Nasa en Colombie ;
 Conchita Bautista (1936 - ), chanteuse et une actrice espagnole ;
 Daniel Bautista (1952 - ), est un athlète mexicain ;
 David Bautista (1969 - ), catcheur américain ;
 Denny Bautista (1980 - ), joueur dominicain de baseball ;
 Juan Bautista (1660/1663 - 1700), bienheureux ;
 Juan Bautista (1981 - ), matador français ;
 Roberto Bautista Agut (né en 1988), joueur espagnol de tennis.

Toponyme 

 Bautista, municipalité de la province de Pangasinan, aux Philippines.

Prénom 
 Batista est un prénom masculin basque. L'équivalent du prénom est « Bautista » en espagnol ou « Baptiste » en français. La variante est Ugutz.

Références 

Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme